Мария Ивановна Сергеева (Рыжкова) (1928 — 1984) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась 22 июня 1928 года в селе Данково Центрально-Чернозёмной области в крестьянской семье.

С 1941 года М. И. Сергеева (Рыжкова) вступила в колхоз «Красный Октябрь» Каширского района, позже возглавила полеводческое звено этого колхоза.

В 1947 году по итогам работы звено М. И. Рыжковой получило урожай ржи — 31,41 центнера с гектара на площади девяти гектаров.

18 января 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году» Мария Ивановна Рыжкова была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот», этим же указом ещё десять тружеников колхоза «Красный Октябрь» были удостоены звания Героя Социалистического Труда.

В 1983 году М. И. Сергеева вышла на пенсию. Умерла 4 марта 1984 года в селе Данково, Каширского района, Воронежской области.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (18.01.1948)
 Орден Ленина (18.01.1948)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
Золотые звезды земли воронежской: Документы и материалы о Героях Соц. Труда Воронеж. обл. (1943-1988 гг.) / Составитель Э. С. Лыкова. - Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1989 г. — 349 с. — ISBN 5-7458-0001-1

Персоналии:Социалистическое соревнование